Щукозеро — топоним.
 Щукозеро — посёлок в Мурманской области.
 Щукозеро (озеро, Карелия) — озеро в Беломорском районе Республики Карелия.
 Щукозеро (озеро, Красноярский край) — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе, Красноярский край.
 Щукозеро (озеро, Архангельская область) — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Щукозеро (озеро, Мурманская область) — озеро в городском округе Североморске Мурманской области.